El término FPS abarca varios significados:

 Fotogramas por segundo, es la velocidad en que se muestran los fotogramas de videFPS viene del inglés <frames per second> y del español <fotogramas por segundo>.
El término FPS abarca varios significados:

 
Es, como bien dice su nombre, la fluidez de las imágenes en cada segundo.

 Fotogramas por segundo, es la velocidad en que se muestran los fotogramas de video.

 First person shooter, tipo de modalidad de videojuegos de disparos en primera persona.
 
Se utiliza mayormente en videojuegos pero también en:

Feet per second («pie por segundo»), una unidad de velocidad aplicada a los proyectiles.

Frames pico stop, un  their Products and Services («Programa Europeo de Bosques, Productos y Servicios»), un organismo del COST.
Un videojuego a 30 FPS es estable, pero uno de 60 FPS es mucho más fluido pero significa que tiene mejor rendimiento.
 
 Factor de protección solar o índice de protección solar, es la fracción de rayos ultravioleta (causantes de las quemaduras por radiación solar) que recibe la piel protegida.o.

 First person shooter, tipo de modalidad de videojuegos de disparos en primera persona.

Feet per second («pie por segundo»), una unidad de velocidad aplicada a los proyectiles.

Frames pico stop, un  their Products and Services («Programa Europeo de Bosques, Productos y Servicios»), un organismo del COST.

 Factor de protección solar o índice de protección solar, es la fracción de rayos ultravioleta (causantes de las quemaduras por radiación solar) que recibe la piel protegida.